Vahan, un nome maschile armeno
 Vahan I, Catholicos d'Armenia dal 967 al 969
 Vahan, comune armeno della provincia di Gegharkunik
 Vahan, un fucile d'assalto armeno